Куп Радивоја Кораћа је 2003. године одржан као национални кошаркашки куп Србије и Црне Горе. Домаћин завршног турнира био је Ниш у периоду од 24. до 27. априла 2003, а сви мечеви су одиграни у Хали Чаир. Титулу је освојио ФМП.

Завршница

Састав победника

Референце

Спољашње везе 

 Историјат

Куп Радивоја Кораћа
Кошарка у Нишу
Кошарка у 2003.